Ур-Нингирсу — правитель (энси) шумерского государства Лагаш, правил приблизительно в 2122 — 2117 годах до н. э., из II династии Лагаша.

Биография 
Он, по-видимому, был сыном Гудеа не от первой жены Нингалы, дочери Ур-Бабы, а от второй — Гимшулпаэ, — поэтому он не признавался, вероятно, как законный наследник. Гудеа женился на Гимшулпаэ приблизительно в 2135 г. до н. э., соответственно Ур-Нингирсу родился ок. 2140 г. до н. э., значит в год смерти отца ему было, по-видимому, 17—18 лет, что вполне соответствует образу статуи энси Ур-Нингирсу, где он изображён юношей.

Он не сумел сохранить политическое положение достигнутое его отцом и могущество Лагаша в его правление уменьшилось. В последний год правления Ур-Нингирсу произошли какие-то бурные политические события, приведшие к свержению с престола энси и отстранению целой группы знатных лиц от политической власти. В этом перевороте, кроме Какуга свергшего Ур-Нингирсу, довольно значительную роль играл и жрец богини Нанше из священного города Сирарана.

Правил Ур-Нингирсу около 5 лет.

В искусстве 
В коллекции Эрмитажа хранится мраморная табличка Ур-Нингирсу.

Части единственной целиком сохранившейся статуи Ур-Нингирсу принадлежат Лувру (тело) и Метрополитен-Музею (голова). Статуя выставляется поочерёдно в этих двух музеях (2019—2023 год — в Лувре).

Список датировочных формул Ур-Нин-Нгирсу

Примечания

Ссылки 
 Список датировочных формул Ур-Нингирсу

Литература 
 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Цари Лагаша
Правители Азии XXII века до н. э.